El acrónimo FFF hace referencia a varios artículos:

F.F.F., Federación Francesa de Funk, grupo de música;
Fédération Française de Football () organización deportiva francesa.
Fabricación con filamento fundido, proceso de fabricación utilizado en las impresoras 3D
Fridays For Future